Mshaknots' är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Mshaknots' är  meter över havet.

Terrängen runt Mshaknots' är huvudsakligen kuperad, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Mshaknots'. Närmaste större samhälle är Verin Getashen,  kilometer nordost om Mshaknots'. 

Trakten runt Mshaknots' består i huvudsak av gräsmarker. Runt Mshaknots' är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Gegharkunik
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre